Ајачо или Ажаксио (, ) град је и лука у Француској у региону Корзика, у департману Јужна Корзика. Налази се на обалама Средоземног мора.

По подацима из 2011. године број становника у месту је био 66.809 . Ту се 15. августа 1769. родио Наполеон I Бонапарта, цар Француске.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Ларнака
  Ла Мадалена
  Аксарај
  Јена
  Палма де Мајорка
  Дејна Појнт
  Маракеш

Референце

Спољашње везе 

 
 Извор података: -{Insee}-

Департман Јужна Корзика у Француској
Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској